Франсуа де Колиньи может быть:

 Франсуа (граф де Колиньи)
 Франсуа де Колиньи (сеньор д'Андело)